Vahtang, gruz. ვახტანგი (1118. – 1138.), član dinastije Bagrationi, je bio gruzijski princ. Sin je Davida IV. Gruzijskog, poznatog kao David Graditelj, kojeg je dobio najvjerojatnije s kumansko-kipčačkom princezom Gurandukht, kćerkom kana Atraka.

Dokument iz 12. stoljeća "Oporuka kralja Davida" sadrži nejasne i kontrovezne odlomke u kojima David nalaže svom najstarijem sinu Dmitru I. da postavi svog sina Vahtanga kao nasljednika, ako se on kasnije pokaže za to podoban. S obzirom na gruzijski nasljedni red temeljen na primogenituri i na naznakama da je Vahtang sudjelovao u puču protiv Demetra, moderni gruzijski povjesničari smatraju ovaj dokument krivotvorinom Vahtangovih simpatizera.

Referenca na plemićku urotu protiv Demetra može se naći u armenskim kronikama Vardana Areveltsija iz istog razdoblja. U njima Vardan ne imenuje Vahtanga izravno kao odmetničkog princa. Urota je izrežirana od strane utjecajnog plemića Ivane Abuletisdze i njegovog sina Kirkiša. Kralj je pravodobno upozoren od Ivanovog oca Abuleta. Vahtang je zarobljen, oslijepljen i bačen u tamnicu, gdje je ubrzo i umro.

Vahtangovi preci

Izvori 

Bagrationi